Обам, Жан-Илер (1912—1989) — габонский политический и государственный деятель колониальной эпохи и периода независимости.
 Обам-Нгема, Полин (род. 1934) — премьер-министр Габона с 2 ноября 1994 по 23 января 1999 года.

См. также 
 Обама (значения)
 Обан (значения)